Grzegórzki ist ein polnischer Ortsname:

 Grzegórzki, Stadtteil von Krakau sowie ehemaliges Dorf südlich der Altstadt Krakau, Woiwodschaft Kleinpolen
 Grzegórzki (Nidzica), Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gregersdorf, Kreis Neidenburg, Ostpreußen